Kabinett Bio steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Bio I (1996)
 Kabinett Bio II (seit 2018)